Корик может означать:

 
 Корик (Киликия)
  — мыс на острове Крит.
 
 Корик (Лондондерри)
 
 Корик — гора близ Дельф.
  — пещера на высоте 1360 м, в юго-западной части Парнаса, над городом Дельфы.
 Корикийская пещера — ныне .
  — бой между римским флотом и флотом Антиоха под командованием наварха  в 191 году до н. э., во время Антиоховой войны.

См. также 
 Корикийские нимфы